Sandy Mayer e Gene Mayer hanno battuto in finale Ross Case e Phil Dent 6-4, 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (secondo turno)
 Jan Kodeš /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Sandy Mayer /  Gene Mayer (Campioni)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Víctor Pecci /  Balázs Taróczy (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Bob Hewitt (terzo turno)
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (secondo turno)
 Peter Fleming /  Kim Warwick (primo turno)

 Mark Edmondson /  John Marks (terzo turno)
 Ross Case /  Phil Dent (finale)
 Arthur Ashe /  Dick Stockton (semifinali)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (terzo turno)
 Pat Du Pré /  Stan Smith (quarti di finale)
 Željko Franulović /  Hans Gildemeister (secondo turno)
 Anand Amritraj /  Ray Moore (terzo turno)
 Bruce Manson /  Andrew Pattison (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1979